A 2004-es női sakkvilágbajnokság 2004. május 21.–június 4. között az oroszországi Elisztában került megrendezésre. A versenyt immár harmadik alkalommal kieséses (knock out) rendszerben bonyolították le, amelyen a regnáló világbajnoknak is részt kellett volna vennie címe megvédéséhez. A világbajnok kínai Csu Csen terhessége miatt nem vett részt, így a bolgár Antoaneta Sztefanova személyében új világbajnok avatására került sor, miután a döntőben 2,5–0,5 arányban legyőzte az orosz Jekatyerina Kovalevszkaját. Ezzel ő lett az első bolgár női sakkozó, aki világbajnoki címet szerzett.

A verseny résztvevői 
A versenyre az előző világbajnokság, a kontinensbajnokságok és a zónaversenyek eredményei, valamint az Élő-pontszám alapján lehetett kvalifikációt szerezni.

A versenytől a legjobbak közül távol maradt Polgár Judit, a női világranglista 1. helyezettje, aki az abszolút világranglistán ekkor a 9. helyet foglalta el, és a férfiak közötti világbajnoki versenysorozatban indult; az aktív versenyzéstől visszavonult exvilágbajnok Hszie Csün (2.), terhessége miatt a regnáló világbajnok Csu Csen (8.), a kínai Csin Kan-jing (14.), az ukrán Inna Gaponenko (18.) és Polgár Zsófia, aki a 19. helyet foglalta el a világranglistán.

A versenyen Magyarország képviseletében nem vett részt versenyző. A vietnami-magyar kettős állampolgárságú Hoang Thanh Trang a 2003. évi Ázsia-bajnokságon elért 2. helyezésével kvalifikálta magát, ezért vietnami színekben játszott. Ő 17. kiemeltként vett részt a versenyen, ahol a második fordulóig jutott, ekkor azonban kikapott az orosz Tatyjana Koszincevától.

A verseny rajtlistája 
A rajtlista sorrendje a 2004. áprilisi Élő-pontszám alapján lett meghatározva.

A minősítés rövidítései: GM=nemzetközi nagymester, IM=nemzetközi mester, WGM=női nemzetközi nagymester, WIM=női nemzetközi mester. WFM=női FIDE mester.

 , 2513, GM
 , 2502, IM
 , 2502, GM
 , 2496, WGM
 , 2493, IM
 , 2491, GM
 , 2490, GM
 , 2477, WGM
 , 2474, WGM
 , 2471, WGM
 , 2469, IM
 , 2467, WGM
 , 2465, IM
 , 2456, IM
 , 2452, WGM
 , 2451, WGM
 , 2447, IM
 , 2444, IM
 , 2439, IM
 , 2439, IM
 , 2430, IM
 , 2430, IM
 , 2425, WGM
 , 2418, IM
 , 2417, WGM
 , 2410, WGM
 , 2408, IM
 , 2406, WGM
 , 2400, WGM
 , 2398, IM
 , 2397, IM
 , 2396, IM

 , 2395, IM
 , 2395, IM
 , 2393, WIM
 , 2393, WGM
 , 2387, IM
 , 2387, IM
 , 2386, IM
 , 2385, WGM
 , 2382, IM
 , 2372, WGM
 , 2368, WIM
 , 2364, WGM
 , 2353, WIM
 , 2352, WGM
 , 2344, WIM
 , 2341, WIM
 , 2339, WIM
 , 2337, WIM
 , 2331, WGM
 , 2327, WGM
 , 2319, WIM
 , 2319, WGM
 , 2319, WGM
 , 2307, WGM
 , 2265, WIM
 , 2250
 , 2218, WIM
 , 2120
 , 2116
 , 2114, WIM
 , 2110, WFM
 , 2062, WIM

A verseny szabályai 
Minden összesorsolt pár két játszmát játszott két nap alatt a klasszikus időmérés szabályai szerint, melynek során 90 perc állt rendelkezésre 40 lépés megtételéhez, és további 30 percet kaptak a 41. lépésnél. Egyenlőség esetén a következő nap került sor a holtverseny eldöntésére, az alábbiak szerint:
Két rapidjátszma (25 perc és 10 másodperc többletidő lépésenként);
További egyenlőség esetén újabb két rapidjátszma (10 perc és 10 másodperc többletidő lépésenként);
Ha még mindig egyenlő az állás, két villámjátszma (5 perc és 3 másodperc többletidő lépésenként);
Ha ezek után is egyenlő, akkor egy armageddonjáték, amelyben döntetlen esetén a sötéttel játszó számított győztesnek.

A verseny lefolyása

A világbajnoki döntő 
A döntőben Sztefanova két győzelemmel kezdett, ezután már csak egy döntetlenre volt szüksége a világbajnoki cím elnyeréséhez. Ezzel ő lett az első bolgár sakkozónő, aki világbajnoki címet szerzett.

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+Női sakkvilágbajnokság döntője (2004)
|-
! Versenyző!!Ország !! Élő-p.  !! 1 !! 2 !! 3 !! Pont
|-
| align=left | Jekatyerina Kovalevszkaja||||2467
| 0 ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ || ½
|-
| align=left | Antoaneta Sztefanova||||2490
| style="background:black; color:white"| 1 || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || 2½ 
|}

A világbajnokság játszmái 
A 2004. évi női sakkvilágbajnokság 126 játszmája

Jegyzetek

Források 
World Chess Championship (Women) 2004 FIDE Knockout Matches 
Campeonato Mundo femenino Elista 2004

További információk 
ChessBase

Sakkvilágbajnokságok
Sakkvilágbajnokság